Чемпионаты Аргентины по футболу сезона 2009/2010 годов — это два самостоятельных чемпионата по футболу в Примере Аргентины, которые проводятся в рамках единого сезона.

Регламент 
Двадцать клубов Примеры в первой половине сезона выявляют в однокруговом турнире чемпиона Апертуры (им стал «Банфилд»), а во второй половине — чемпиона Клаусуры. Апертура прошла с 31 августа по 14 декабря 2009 года, Клаусура началась 31 января, а завершится 16 мая 2010 года.

В этом сезоне в Примере выступают только два новичка — «Чакарита Хуниорс» и «Атлетико Тукуман», две лучшие команды Примеры B Насьональ сезона 2008/2009, пришли на смену двум худшим командам элиты прошлого сезона — «Химнасии» (Хухуй) и «Сан-Мартин» (Тукуман). Ещё два клуба Примеры избежали вылета по результатам стыковых матчей с 3-й и 4-й командами Примеры B — «Росарио Сентраль» и «Химнасия» (Ла-Плата) были сильнее «Бельграно» и «Атлетико Рафаэлы» соответственно.

По сравнению с сезоном 2008/2009 произошли изменения в правилах выставления клубов от Аргентины в международных турнирах. В Кубке Либертадорес 2010 выступят лучшие команды страны по итогам двух последних чемпионатов, а не трёх. В Южноамериканском кубке 2010 «Бока Хуниорс» и «Ривер Плейт» теперь будут пробиваться наравне с остальными клубами Примеры — ранее они получали специальное приглашение от КОНМЕБОЛ.

По этой новой системе в Кубок Либертадорес 2010 попали: «Велес Сарсфилд» (первый клуб в сводной таблице и чемпион Клаусуры 2009), «Ланус», «Колон», «Банфилд» (чемпион Апертуры 2009 и четвёртый в сводной таблице), «Эстудиантес» (обладатель Кубка Либертадорес 2009) и «Ньюэллс Олд Бойз» (так как «Эстудиантес» получил место в КЛ на правах чемпиона, его место от Аргентины было отдано занявшему 6-е место в сводной таблице «Ньюэллсу»).

В Южноамериканский кубок отбираются команды по сводной таблице всего сезона 2009/2010. На данный момент во второй по значимости континентальный турнир Южной Америки попадают: «Индепендьенте», «Банфилд», «Ньюэллс Олд Бойз», «Эстудиантес», «Велес Сарсфилд», «Колон».

Система определения команд, вылетающих из Примеры, осталась неизменной. Набранные очки за последние 3 сезона (2007/2008, 2008/2009, 2009/2010) суммируются для каждой команды, и делятся на количество проведённых матчей. По состоянию на конец марта напрямую вылетают оба новичка этого сезона. На грани вылета балансируют «Расинг», «Росарио Сентраль» и «Химнасия» (Ла-Плата).

Апертура 2009

Итоговая таблица

Лучшие бомбардиры

Клаусура 2010

Итоговая таблица

Бомбардиры

Сводная таблица вылета 

По состоянию на 16 мая 2010 года.

По итогам стыковых игр «Олл Бойз», занявший 4-е место в Примере B, обыграл «Росарио Сентраль», а «Химнасия» из Ла-Платы сумела сохранить своё место в Примере, обыграв «Атлетико Рафаэлу». Две первые команды Примеры B, «Олимпо» и «Кильмес», напрямую заменили две худшие команды Примеры «Атлетико Тукуман» и «Чакариту Хуниорс».

Международные турниры 
В Кубок Либертадорес 2010 попали:
 Велес Сарсфилд (чемпион Клаусуры 2009)
 Ланус
 Колон
 Банфилд (чемпион Апертуры 2009)
 Эстудиантес (победитель Кубка Либертадорес 2009)
 Ньюэллс Олд Бойз
В Южноамериканский кубок 2010 попали:
 Банфилд
 Архентинос Хуниорс
 Эстудиантес
 Ньюэллс Олд Бойз
 Индепендьенте
 Велес Сарсфилд

Ссылки 
 Официальный сайт АФА

2009/2010
Футбол в Южной Америке в 2009 году
Футбол в Южной Америке в 2010 году
Спорт в Аргентине в 2009 году
Спорт в Аргентине в 2010 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2009/2010